zdrojek Montia – rodzaj roślin okrytonasiennych z rodziny zdrojkowatych (Montiaceae) 
 zdrojek Fontinalis – rodzaj mchów z rodziny zdrojkowatych (Fontinalaceae)
miejscowości w Polsce:
 Zdrojek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Zdrojek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo 
 Zdrojek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd